Prigent ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Prigent (* 1945), französischer Dichter, Schriftsteller und Literaturkritiker
 Denez Prigent (* 1966), französischer Sänger
 François Tanguy-Prigent (1909–1970), französischer Politiker und Widerstandskämpfer 
 Jacques Prigent (1927–2008), französischer Boxer
 Loïk Le Floch-Prigent (* 1943), französischer Manager
 Neil Prigent (* 1964), englischer Cricketspieler